Erik Prosperin – astronomo svedese
 7292 Prosperin – asteroide della fascia principale